Американский эль () — может означать:

 Американский пейл-эль (American Pale Ale) — американский светлый эль, вариант английского пейл-эля.
 Американский янтарный эль (American Amber Ale) — американский эль янтарного цвета.
 Американский Brown Ale (American Brown Ale) — американский коричневый эль.

Эль